FAT steht für:
 Factory acceptance test, Werksabnahme, Funktionsprüfung einer Anlage beim Hersteller
 Far Eastern Air Transport, taiwanische Fluggesellschaft
 Farnair Switzerland, ehemalige Schweizer Fluggesellschaft (ICAO-Code), siehe ASL Airlines Switzerland
 Federação Angolana de Ténis, angolanischer Tennisverband
 Federazione Alpinistica Ticinese, Dachverband für Alpenvereine im Kanton Tessin, Schweiz
 Feuerwehr-Anzeigetableau, Zusatzeinrichtung einer Brandmeldeanlage
 File Allocation Table, ein Dateisystem
 Filmabtaster, Gerät der Fernsehtechnik
 Flächen-Absuch-Torpedo, gelenkter Torpedo der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Football Association of Thailand, thailändischer Fußballverband
 Football Association of Turkmenistan, turkmenischer Fußballverband, siehe Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy
 Forces Armées Togolaises, französisch für die Streitkräfte der Republik Togo
 Forschungsanstalt Tänikon, früherer Name des heutigen Agroscope, Forschungsinstitut der Schweizerischen Eidgenossenschaft
 Forschungsvereinigung Automobiltechnik, Abteilung des VDA in Deutschland
 Fresno Yosemite International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen

Fat steht für:
 Fat (Nunkolo), Dorf im Distrikt Nunkolo in Westtimor, Indonesien
 Fat, Musikparodie (1988) auf Even Worse von Weird Al Yankovic auf Michael Jacksons Bad

fat steht für:
 Fante (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Fante, vor allem in der Central Region von Ghana gesprochen

Fat ist ein Namensteil von
 Mary Fung-A-Fat (* 1994), guyanische Squashspielerin

Siehe auch:
 Fath (Begriffsklärung)

Abkürzung